Карраскоса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 71,47 км². Население — 116 человек (на 2007 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Куэнки